Carbonell (motocicleta), marca de motocicletes, fabricades a Barcelona entre 1924 i 1927 
 Toponímia:
 Can Carbonell, diversos indrets
 Casa Carbonell, edifici residencial al Passeig de l'Esplanada d'Alacant (l'Alacantí, País Valencià)
 Puig d'en Carbonell, muntanya del municipi de Sant Pere de Ribes a la comarca del Garraf 
 Urbanització Can Carbonell, entitat de població del municipi de Caldes de Malavella (la Selva)
 Biografies:
 Agustí Carbonell (Barcelona, 1951), fotoperiodista
 Àngel Carbonell i Pera (Badalona, 1877 - 1940), clergue i escriptor català 
 Artur Carbonell i Carbonell (Sitges, 1906 – 1973), pintor surrealista, professor i sots-director de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i director teatral
 Bartomeu Carbonell i Batlle (Sitges, 1843 -1929) 
 Bertran Carbonel, trobador occità de mitjans del 
 Carlos Carbonell, diversos personatges
 Claudi Carbonell i Flo (Barcelona, 1891 -1970), fotògraf català 
 Carme Carbonell i Nonell (Barcelona 1900 - 1988), actriu de teatre i cinema 
 Eduard Carbonell i Esteller (Barcelona, 1946), catedràtic d'història de l'art especialitzat en patrimoni cultural i museologia 
 Eudald Carbonell i Roura (Ribes de Freser, 1953), arqueòleg català 
 Francisco Carbonell Magí (València, 1790 - ?), advocat i polític valencià 
 Joaquim Carbonell i Modolell, alcalde de Sant Just Desvern en dues ocasions (1912 -1918 i 1923 - 1931)
 Jordi Carbonell, diversos personatges
 Josep Carbonell i Gener (Sitges, Garraf, 1897 - 1979), escriptor, promotor cultural i patriota català
 Josep Carbonell i Alsina (Reus 1873 - Galícia segle XX) Periodista
 Josep Maria Carbonell i Abelló (Barcelona, 1957), Doctor per la Universitat Ramon Llull 
 Josep Maria Carbonell Barberà (Reus 1910 - Barcelona segle XX) escriptor 
 Ivan Carbonell i Iglesias (València, 1979), llicenciat en Filologia Catalana i llicenciat en Humanitats per la Universitat de València 
 Llorenç Carbonell i Santacruz (Alacant, 1883 -1968), alcalde d'Alacant (1931 -1936)
 Luís Carbonell Fuster (Massalfassar, L'Horta, 1900 - 1981), alcalde de Massalfassar i diputat a les Corts Espanyoles (1943 - 1946) 
 Luis Carbonell Parra
 Manuel Carbonell i Villar (Alacant, 1856 — Buenos Aires, 1928), baríton valencià 
 Nestor Carbonell (Nova York, 1955), actor estatunidenc amb arrels catalanes i cubanes 
 Ona Carbonell i Ballestero (Barcelona, 1990), nedadora catalana de natació sincronitzada 
 Pau Carbonell Pascual (Vilanova i la Geltrú, 1847 - Barcelona, 1919), escultor 
 Pere Carbonell, diversos personatges
 Ponç Carbonell (Barcelona, ~1260 — 1350), frare franciscà i exegeta, venerable per l'Església Catòlica
 Rafael Carbonell i Armero (Alcoi, 1974), polític valencià, regidor a Alcoi pel Bloc Nacionalista Valencià 
 Salvador Carbonell i Puig (Sagua la Grande, Cuba, 1882 – Santiago de Cuba, 1968), comerciant, activista cultural i polític
 Sebastià Carbonell Martorell (Palma, 1945), pescador submarí
 Vicenç Carbonell i Virella (Barcelona, 1934)